Urðir kan syfta på följande platser:

Island 

 Urðir (berg i Island, Norðurland eystra), 
 Urðir (berg i Island, Norðurland vestra), 

Robotskapade Islandförgreningar